Die goldene Maske steht für:

 Die goldene Maske (Film), deutscher Spielfilm (1939)
 Die goldene Maske (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1962)